

Кинематограф 
 Молодая кровь (фильм, 1986) — американский фильм режиссёра Питера Маркла
 Молодая кровь (фильм, 2014) — австралийский фильм режиссёра Джулиуса Эйвери
 Молодая кровь (фильм, 2015) — французский фильм, режиссёр Эммануэль Берко

Музыка 
 Молодая кровь (альбом, 2021) — украиноязычный студийный альбом Тины Кароль